Il doppio del torneo di tennis Ostend Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcos Ondruska e Steven Randjelovic che hanno battuto in finale Xavier Malisse e Wim Neefs 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Lucas Arnold Ker /  Diego del Río (primo turno)
 Martín García /  Cristiano Testa (primo turno)

 Agustín Calleri /  Álex López Morón (semifinali)
 Marcos Ondruska /  Steven Randjelovic (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ostend Challenger 1999